Ната́лия И́горевна Бессме́ртнова (19 июля 1941, Москва, РСФСР, СССР, — 19 февраля 2008, Москва, Россия) — советская балерина, педагог—репетитор; народная артистка СССР (1976), лауреат Ленинской премии (1986), Государственной премии СССР (1977) и премии Ленинского комсомола (1972).

Биография 

Наталия Бессмертнова родилась в Москве 19 июля 1941 года в семье врача Игоря Борисовича Бессмертнова и Антонины Яковлевны Бессмертновой (в девичестве — Пешковой) (1920—2012). В детстве жила в коммунальной квартире на улице Чернышевского, 45 (сейчас Покровка), в бывшем доме купца Шилова.

В 1961 году окончила Московское хореографическое училище, где её педагогами были М. А. Кожухова, Л. К. Черкасова и С. Н. Головкина.

В 1961 году была принята в труппу Большого театра, где танцевала до 1988 года. В 1988 году вышла на творческую пенсию, но продолжала периодически выступать по контракту до 1993 года. Прима-балерина Большого театра, она станцевала все ведущие партии классического и современного репертуара. Была первой исполнительницей многих партий в балетах своего мужа, главного балетмейстера Большого театра Ю. Н. Григоровича.

Работая в Большом театре, выступала как приглашенная балерина в спектаклях балета Финской национальной оперы в Хельсинки (Жизель, 1966), Белградского национального театра (Одетта-Одиллия, Жизель, 1970—1971), театра «Ла Скала» в Милане (Одетта-Одиллия, Жизель, 1970, 1977), балета Римской оперы (Жизель, Одетта-Одиллия, 1970, 1980), Варшавского национального театра (Жизель, 1971), Норвежской королевской оперы в Осло (Одетта-Одиллия, 1972), балета Софийской народной оперы (Жизель, 1972), балета Венской государственной оперы (Маша, «Щелкунчик», 1973), Парижской национальной оперы (Анастасия, «Иван Грозный», (1976), Жизель (1977), Джульетта, 1978), Королевского Шведского балета в Стокгольме (Одетта-Одиллия, 1979), а также в балетных труппах Висбадена, Базеля, Турина, Тулона, Ниццы, Любляны, Нови-Сада, Загреба, Токио. Участвовала в гала-концерте в театре «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, посвященном 85-летию импресарио С. Юрока (1973).

В 1988—1995 и 2001—2003 годы — педагог-репетитор (по контракту) Большого театра, покинула театр по собственному желанию 20 марта 1995 года (Приказ №127 от 21 марта 1995 года) — в день назначения художественным руководителем Большого театра В. В. Васильева.

C 1995 до 2007 года была ассистентом балетмейстера в спектаклях, которые Ю. Н. Григорович ставил в театре «Кремлёвский балет» («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева (1999), «Иван Грозный» на музыку С. Прокофьева (2001), в Большом театре («Лебединое озеро» П. Чайковского (2001), «Легенда о любви» А. Меликова (2002), «Раймонда» А. Глазунова (2003), «Золотой век» Д. Шостаковича (2006).

Как педагог-репетитор также работала вместе с Ю. Н. Григоровичем над постановками: «Раймонда» А. К. Глазунова (Национальная опера Белоруссии, Минск, (1997), Пражский национальный театр, 2001), «Щелкунчик» П. И. Чайковского (Молдавская национальная опера, (1998), Пражский национальный театр, (1998), Стамбульский театр оперы и балета, 2001), «Спящая красавица» П. И. Чайковского (Варшавский национальный театр, совместно с Театром Карло Феличе, Генуя, 1996—1997), «Легенда о любви» А. Меликова (Стамбульский театр оперы и балета, 2000), «Спартак» А. Хачатуряна (Национальный балет Кореи, Сеул, 2001), «Иван Грозный» на музыку С. С. Прокофьева (Парижская опера, 2003).

Неоднократно была членом жюри Международных конкурсов артистов балета (Москва (Россия), Варна (Болгария, неоднократно), Лозанна (Швейцария) — «Приз Лозанны» (1995), Всеяпонского конкурса артистов балета в Нагое (2001—2004, в 2001, 2004 — председатель).

Депутат Верховного Совета СССР 10 созыва (1979—1984).

Наталия Бессмертнова скончалась в ночь с 18 на 19 февраля 2008 года в Москве на 67-м году жизни. Похоронена на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

Семья 
 Муж (с 1968) — Юрий Николаевич Григорович (род. 1927), артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, главный балетмейстер Большого театра. Герой Социалистического Труда (1986), народный артист СССР (1973).

Награды и звания 
Почётные звания:
 Заслуженная артистка РСФСР (1970)
 Народная артистка РСФСР (7 декабря 1973 года) — за большие  заслуги   в  области   советского   искусства
 Народная артистка СССР (25 мая 1976 года) — за большие  заслуги  в  развитии  советского  музыкального  и  хореографического  искусства  и  в  связи  с  200-летием  Государственного  академического  Большого  театра  СССР

Государственные премии:
 Премия Ленинского комсомола (1972) — за высокое исполнительное мастерство, большой вклад в развитие советского хореографического искусства
 Государственная премия СССР (1977) — за исполнение партии Валентины в балетном спектакле «Ангара» А. Я. Эшпая
 Ленинская премия (1986) — за исполнение балетных партий последних лет

Ордена:
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Орден Дружбы народов (1981)

Другие награды:
 Первая премия Международного конкурса артистов балета в Варне  (1965)
 Премия им. Анны Павловой (Парижская академия танца, 1970)
 Премия «Давид» (Таормина, Италия, 1977).

Репертуар (основные партии) 

 1961 — «Шопениана» на музыку Ф. Шопена — 7-й вальс и Мазурка
 1961 — «Страницы жизни» А. М. Баланчивадзе — Дочь Андрея
 1963 — «Золушка» С. С. Прокофьева — Осень
 1963 — «Класс-концерт» на сборную музыку в постановке А. М. Мессерера — Солистка
 1963 — «Жизель» А. Адана — Жизель
 1963 — «Спящая красавица» П. И. Чайковского — Принцесса Флорина, Фея Нежности
 1964 — «Паганини» С. Рахманинова — Муза
 1964 — «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева — Мария
 1964 — «Лейли и Меджнун» С. А. Баласаняна — Лейли
 1965 — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского — Одетта-Одиллия
 1965 — «Легенда о любви» А. Меликова — Ширин
 1967 — «Мелодия» на музыку А. Дворжака («Хореографические композиции Касьяна Голейзовского»)
 1967 — «Видение Розы» на музыку К. М. Вебера — Девушка
 1968 — «Спартак» А. Хачатуряна — Фригия
 1968 — «Щелкунчик» П. И. Чайковского — Маша
 1970 — «Дон Кихот» Л. Минкуса — Китри
 1973 — «Спящая красавица» П. И. Чайковского — Аврора
 1975 — «Иван Грозный» на музыку С. С. Прокофьева — Анастасия
 1976 — «Ангара» А. Я. Эшпая — Валентина
 1979 — «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева — Джульетта
 1981 — «Баядерка» Л. Минкуса — Никия
 1982 — «Золотой век» Д. Д. Шостаковича — Рита
 1984 — «Раймонда» А. К. Глазунова — Раймонда

Фильмография 

 1964 — «Секрет успеха» (фильм-спектакль) — «Вальс» М. Равеля
 1968 — «Ромео и Джульетта» (фильм-спектакль) — Джульетта
 1971 — «Хореографическая симфония»
 1973 — «Хореографические новеллы»
 1974 — «Вторник, четверг, суббота Натальи Бессмертновой» (документальный)
 1975 — «Жизель» — Жизель
 1975 — «Ромео и Джульетта» — Джульетта
 1975 — «Спартак» (фильм-спектакль) — Фригия
 1976 — «Грозный век» (фильм-спектакль) — Анастасия
 1977 — «Шопениана» — 7-й вальс и Мазурка
 1978 — «Балетные зарисовки»
 1978 — ««Жизнь в танце»»
 1980 — «Большой балет» (фильм-спектакль)
 1983 — «Лебединое озеро» — Одетта-Одиллия
 1987 — «Балет от первого лица» (документальный)
 1989 — «Спартак» — Фригия
 1989 — «Легенда о любви» — Ширин
 1989 — «Раймонда» — Раймонда
 1989 — «Жизель» — Жизель
 1989 — «Ромео и Джульетта» — Джульетта
 1989 — «Иван Грозный» — Анастасия
 1989 — «Лебединое озеро» — Одетта-Одиллия
 1989 — «Золотой век» — Рита
 1991 — «Откровения балетмейстера Федора Лопухова» (документальный)

О Наталии Бессмертновой 
Три таких чуда в моей жизни: Павлова, Спесивцева, Бессмертнова… Спасибо Наташе, спасибо Родине…

Наталия — это чудо. Балерина удивительного трагического дарования. Глубокая, нежная, воздушная, эмоциональная. Виртуозная техника, которая поражает своей филигранной отточенностью. Сочетание прозрачности в лирике и грозной таинственности в героизме расширяет диапазон балерины и возводит её в ранг неповторимых, волшебных и великих актрис нашего времени. Преклоняюсь перед Бессмертновой и желаю ей счастья.

Я танцевал с ней мой последний спектакль в Ленинграде. До того, как мне довелось лично познакомиться с Наталией Бессмертновой и танцевать с ней, я восхищался её талантом со стороны, в качестве зрителя. Неизменно поражали её идеальные пропорции и красота линий, экзотичность, некая скрытая тайна, точёная голова на изящно выгнутой шее. При строгой приверженности к классическим балетным традициям она никогда не была закована в рамки классической условности, сохраняя свою неповторимую индивидуальность, оставаясь живой, современной и естественной. При едва-едва заметной обаятельной угловатости Наталия Бессмертнова всегда была изящной, грациозной и лёгкой.
Утончённая внешность и внутренний лиризм в сочетании с предельной естественностью сделали неповторимой её Жизель. И, конечно, мне очень хотелось танцевать Альберта в «Жизели» с Бессмертновой. Мне тогда не удалось добиться её приглашения на эту роль в Кировский театр. Но зимой 1972 года, когда ленинградское телевидение предложило мне сняться в дуэте из второго акта, я, не задумываясь, пригласил Наталию Бессмертнову принять в этом участие. Нашим репетитором на Ленинградском телевидении была Татьяна Вечеслова, с которой Наталия и я дружили. Несколько дней репетиций и съёмок превратились в сплошной праздник. Жаль, что не сохранилась запись того дуэта. Когда Ирина Колпакова и я танцевали в «Жизели» на гастролях в Большом театре, Бессмертнова пришла на наш спектакль. Царила она на сцене, а в жизни была предельно скромной, неизменно доброжелательной. Прошёл ещё год, и мне всё же посчастливилось танцевать с ней в «Жизели» на сцене Кировского театра. Этот последний для меня спектакль в Ленинграде, 30 апреля 1974 года, накрепко связан в моей памяти с воспоминаниями об уникальной балерине Наталии Бессмертновой. 

Наталия Бессмертнова… Самобытная балерина, тонкая актриса, выдающийся художник. Её искусство — это поэзия. Утончённость души, элегантность танца, изысканность облика отличают её героинь, притом, что они со всей силой чувств переживают трагедии, испытывают коварные удары судьбы. По-моему, во имя такой поэзии — возвышающей, очищающей человека, помогающей ему выдержать испытания, — прежде всего и существует балет.
Недаром о Бессмертновой пишут: "Неземное существо, заколдованное и околдовывающее! Её танец завораживает своей красотой, бесконечно льющейся «мелодией», своей трепетной одухотворённой жизнью, в которой тысяча тончайших нюансов. Её танец уносит нас в дальние дали, в мир мечты, идеала, гармонии. Потому-то и признана она несравненной исполнительницей Раймонды, Жизели, Одетты, Одиллии, сильфиды в «Шопениане», Анастасии.

…Стремительно несётся время. Из театральных залов уходят одни зрители, приходят другие. Но в легендах, которые передаются балетоманами из уст в уста, продолжает жить образ одной из величайших романтических балерин XX века Наталии Бессмертновой как олицетворения света, добра, красоты чувств, её героинь помнят, ими восхищаются, сопереживают им. Она и сейчас осталась непревзойдённой.

Бессмертнова стала одной из величайших балерин мира, утончённой, нервной, в высшей степени выразительной. У неё есть дар придавать простейшим движениям глубинный заряд страсти, и она воздействует всем своим телом, более того, может быть, всем своим существом. Она — фантастична.

Помню, как на каком-то спектакле «Жизели», взглянув на Бессмертнову, танцевавшую одну из девушек, подруг героини балета, я уже не могла оторвать от неё глаз — так искренне, непосредственно «жила» она в «толпе», так выразительно смотрела, пугалась, сочувствовала, когда шла сцена сумасшествия Жизели. 

Частым употреблением мы упростили понятие талант. Так получается, что все, едва ступая на творческую стезю, уже числятся в талантливых. О Бессмертновой я скажу по-другому. Она человек и актриса ярчайшей одарённости. На своём балетном веку я редко видела такой дар. Что у неё есть прежде всего? Необыкновенный диапазон балерины, причём существующий не сам по себе, а проявленный в её человеческой сути.
Контраст ролей позволяет понять масштаб балерины. Бессмертнову выделяет на сцене незаурядность собственного подхода к роли. На её место никто не может встать, потому что она живёт таким вдохновением, которое не повторяется. Неизвестно, что у неё сильнее — вчерашнее или сегодняшнее, либо то, к чему она придёт завтра.

Бессмертнова никогда ни на кого не похожа. У неё своё, только ей присущее мировосприятие. И она не только прекрасно исполняет ту или иную роль, а делает гораздо большее: углубляет наше представление об этой роли. Благодаря яркой индивидуальности разнообразие ролей у неё складывается в цельность творчества.

Наталья Бессмертнова — великая балерина! Сегодня многие артисты балета отлично владеют техникой танца и всё правильно делают на сцене, придраться не к чему, но их исполнение не захватывает. Любая роль в исполнении Бессмертновой становится ярким и запоминающимся событием. Танец Бессмертновой захватывал, завораживал. Я думаю, именно такое впечатление производили на зрителей Павлова, Спесивцева, Уланова… Если бы Наташа жила во времена Петрарки, о ней слагали бы сонеты.

Балет «Раймонда» А. Глазунова, в котором заглавную роль исполнила Наталия Бессмертнова — выдающееся её достижение. Можно сказать, не боясь впасть в комплиментарную риторику, что Бессмертнова обогатила известные классические образы новыми жизненными интонациями, современными мыслями.

Многие из знатоков и поклонников балета, никогда не видевшие Анну Павлову, но знающие её по фотографиям, утверждают, что Наталья Бессмертнова на неё похожа. Волосы зачёсаны до гладкости, на прямой пробор; смуглая, глаза удлинённые, чёрные, они думают, живут, чаруют. Что-то в ней, Бессмертновой, действительно, есть павловское, хрупкое, утончённое. Балерина нутра, интуиции, она податлива на посыл, на движение, на мгновенную импровизацию внутренней жизни, что делает её такой неожиданной на сцене. Она танцует огромный репертуар — классические балеты. И она стала исполнительницей всех главных женских партий в балетах Ю. Григоровича — Ширин в «Легенде о любви», Одетты и Одиллии в новой редакции «Лебединого озера», Анастасии в «Иване Грозном», Джульетты в «Ромео и Джульетте», Валентины в «Ангаре», Риты в «Золотом веке», Раймонды в одноимённом балете Глазунова. Но «Жизель» остаётся с ней всю жизнь. В этом спектакле есть миг, когда Бессмертнова стоит посреди сцены, на грани жизни и смерти. И она делает шаг, шажок, выставив вперёд «ослепшие» руки, такой страшный, что в Большом театре, в балете, условнейшем из всех искусств, люди испытывают подлинное потрясение. 

Партия белого лебедя очень близка лирическому дарованию Бессмертновой. Как искренно и музыкально балерина «пропела» знаменитое адажио второго акта! Но обрадовало и то, как станцевала она трудную роль Одиллии. И здесь, в этом необычном для себя перевоплощении, Бессмертнова сохранила самоё себя, свою индивидуальность. У неё появилась здесь техническая уверенность, спокойствие, но в самых бравурных темпах она не изменила своему достоинству лирической балерины, не нарушила тонкости своей манеры, избежала соблазна внешней эффектности и броскости. Бессмертнова удивительно естественно и органично восприняла и по-своему претворила то, что можно назвать романтической традицией русского балета. Вот почему так часто в связи с ней вспоминают имена Павловой и Спевивцевой. Она из тех, кто может и должен сказать своё слово в искусстве. 

Покоряет лучистая Н. Бессмертнова. Одетта-Одиллия — это её роль. Балерина раскрывает в ней своё лирико-драматическое дарование.

Когда она появилась на сцене, это было абсолютно нежданное-негаданное чудо. Тоненькая, лёгкая танцовщица с огромными глазами. Она реяла в воздухе, точно птица, впервые взлетевшая ввысь, но отставшая от стаи. Опьяняющий полёт, предсмертная тревога — таких эмоциональных состояний балетный театр тогда не знал. Богом отмеченная балерина. В высшей степени изысканная.

Наталия Бессмертнова сумела покорить и очаровать весь мир своим великим и неповторимым талантом.

Библиография 
 
 Ed. Makswell N. Bessmertnova. L., 1980.
 
 
 Лапин С. Н. Бессмертнова. Израиль., 2000

Примечания

Ссылки 
 
 Н. Бессмертнова — биография на сайте Большого театра
 Фотогалерея Н. Бессмертновой на сайте «Мастера музыкального театра»
 Фотогалерея Н. Бессмертновой на сайте «The Ballerina Gallery»
 Фотогалерея на сайте РИА Новости
 Н. Бессмертнова на сайте Международного объединенного Биографического Центра
 
 Н. Бессмертнова. Танец как впечатление на телеканале «Культура»
 Аловерт Н. «Памяти прекрасной балерины». «Культура» № 8 (618)

Выпускники Московского хореографического училища
Лауреаты Международного конкурса артистов балета в Варне
Ученицы Марии Кожуховой
Ученицы Софьи Головкиной
Ученицы Марины Семёновой
Умершие от рака
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Похороненные на Новодевичьем кладбище